epizema – godło szczepowe (fyli) na tarczy wojownika greckiego
 epizema – element oznakowania w notacji chorału gregoriańskiego
 epizema – schorzenie zawodowe występujące wśród drukarzy